Улья́нов (Улья́нова) — русская фамилия, образованная от имени Ульян.

Известные носители 
 Адриан (Ульянов) (род. 1951) — епископ.
 
 Ульянов, Андрей Владимирович (1900—1957) — лауреат Ленинской премии (1961) за открытие и разведку крупных газоконденсатных месторождений в Краснодарском крае
 Ульянов, Афанасий Иванович (1846 — ?) — генерал-лейтенант Российской императорской армии; участник Первой мировой войны; кавалер семи орденов.
 Ульянов, Борис Алексеевич (1891—1951) — русский и советский теннисист.
 Ульянов, Борис Михайлович — конструктор боеприпасов, лауреат Сталинской премии.
 Ульянов, Вадим Андреевич (род. 2001) — российский футболист.
 Ульянов, Василий Петрович (1910—1979) — советский художник-гримёр. Заслуженный работник культуры РСФСР.
 
 Ульянов, Виталий Андреевич (1925—2011) — советский артиллерист, Герой Советского Союза.
 
 
 Ульянов, Дамбо-Даши (1844—1913) — калмыцкий лама, врач и переводчик.
 
 
 Ульянов, Игорь Вадимович — министр связи Казахстана (март 87 — июнь 94)
 Ульянов, Илья Николаевич (1831—1886) — педагог, отец В. И. Ленина.
 
 
 Ульянов, Олег Германович (род. 1962) — российский историк.
 Ульянов, Пётр Лаврентьевич (1928—2006) — советский и российский математик, академик АН СССР и РАН.



См. также 
 Семья Ульяновых — родные В. И. Ленина.

Другие значения 
 (2112) Ульянов — типичный астероид главного пояса, который был открыт советской женщиной-астрономом Т. Смирновой.